KH é a quantidade de carbonatos () e bicarbonatos () dissolvidos na água.

Carbonatos